stazione di Torino Lingotto – stazione ferroviaria di Torino
 stazione di Lingotto – stazione della metropolitana di Torino